Косвож — название рек в Республике Коми:
 Косвож (приток Большого Аранца)
 Косвож (приток Вапола)
 Косвож (приток Вили)
 Косвож (приток Вуктыла)
 Косвож (приток Кочмеса)
 Косвож (приток Мудзью)
 Косвож (приток Позъю)
 Косвож (приток Седъю)
 Косвож (приток Содзима)

См. также 
 Кос-Вож